Daniel Arcularius ist der Name folgender Personen:

* Daniel Arcularius (Theologe) (um 1540–1596), deutscher evangelischer Theologe und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Johann Daniel Arcularius (1650–1710), deutscher Logiker und lutherischer Theologe